Торпе́до (, «заціпеніння») — латинська назва електричних скатів (зокрема, роду гнюси, підроду Torpediniformes). В свою чергу, назва походить від латинського torpere («заціпеніть, остовпіти»). У XVIII—XIX століттях термін став вживатися для найменування морських мін, а в подальшому — для найменуваняя рухомих підводних снарядів.
Також значить:
 Торпедо — тип автомобільного кузова, поширеного по 1930-ті роки, мав сигароподібну форму із відкритим або складаним верхом і відсутністю бічних стійок.
 Торпедо — назва панелі приладів автомобіля, що стало найменуванням за назвою компанії-виробника «Torpedo».
 Торпедо — втулка заднього колеса дорожнього велосипеда з барабанним гальмом. Також використовувалася в багатьох радянських велосипедах: «Україна», «Орлятко», «Салют», «Кама», «Лелека», «Десна».

Спорт 
 Торпедо (спортивне товариство) — добровільне спортивне товариство профспілок (ДСТ) в СРСР, на базі котрого засновувалися однойменні спортивні клуби з різних видів спорту. Об'єднувало робітників автомобільної, тракторної та авіаційної промисловості; пізніше стало частиною ДСТ «Труд».

Футбольні клуби 
 Торпедо (Запоріжжя)
 Торпедо (Кременчук)
 Торпедо (Лубни)
 Торпедо (Миколаїв)
 Торпедо (Харків)
 Торпедо (Кутаїсі)
 Торпедо (Мінськ)
 Торпедо (Могильов)
 Торпедо (Москва)

Хокейні клуби

Волейбольні клуби

Регбійні клуби 
 Торпедо (регбійний клуб) — Москва, Росія

Спідвейні клуби 
 Торпедо-ШААЗ — Шадринськ, Росія

Футзальні клуби 
 Торпедо-МАМИ — Москва, Росія

Стадіони

Примітки